Langenfeldbach heißen die folgenden Gewässer:

 Langenfeldbach (Bos), linker Zufluss der Bos (zur Nahe) im Bostalsee bei Bosen-Eckelhausen, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Langenfeldbach (Hößlinsülzer Bach), linker Zufluss des Hößlinsülzer Bachs (zum Hambach, zur Sulm) nach Hößlinsülz, Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg